Vrhovec je lahko:
 Vrhovec, priimek več znanih ljudi 
 Vrhovec Bednjanski (Hrvaška)
 Vrhovec (Hrvaška)